Bruno Fraga Soares (* 27. Februar 1982 in Belo Horizonte) ist ein ehemaliger brasilianischer Tennisspieler.

Karriere 
Der Doppelspezialist begann 2001 seine Profikarriere. Er gewann 2008 in Nottingham an der Seite von Kevin Ullyett seinen ersten Titel auf der ATP Tour und stieß an der Seite von Dušan Vemić bis ins Halbfinale der Doppelkonkurrenz der French Open vor.

2012 war für Soares eine höchst erfolgreiche Saison: er gewann fünf Doppeltitel – drei an der Seite seines neuen Partners Alexander Peya – und konnte mit Jekaterina Makarowa den Mixed-Wettbewerb der US Open gewinnen. 2013 wurde sogar noch erfolgreicher; er gewann zusammen mit Peya fünf Titel und stand in vier weiteren Endspielen, zudem gewann er mit Colin Fleming einen weiteren Titel. Mit Peya stand er 2013 im Finale der US Open, in dem sie Leander Paes und Radek Štěpánek unterlagen. 2014 gewann er an der Seite von Sania Mirza zum zweiten Mal den Mixed-Wettbewerb der US Open. Mit Peya gewann er 2014 und 2015 jeweils zwei Doppeltitel.

Ab der Saison 2016 war Jamie Murray über drei Jahre lang sein neuer Doppelpartner. Mit ihm gewann Soares sogleich das Turnier in Sydney; anschließend außerdem die Australian Open sowie im gleichen Jahr auch die US Open. Im Mixed sicherte Soares sich bei den Australian Open mit Jelena Wesnina zudem seinen dritten Grand-Slam-Titel im gemischten Doppel. Gemeinsam mit Murray gewann Soares bis Anfang 2019 sieben weitere Turniere, darunter 2018 das Masters von Cincinnati, und stand im Finale neun weiterer Turniere. Nach dem Erstrundenaus bei den French Open 2019 gegen die beiden Italiener Matteo Berrettini und Lorenzo Sonego beendeten Soares und Murray ihre Zusammenarbeit.

Von Juni 2019 bis Ende 2020 spielte Soares zusammen mit dem Kroaten Mate Pavić. Mit ihm gewann er 2019 das Masters von Shanghai sowie 2020 zum zweiten Mal in seiner Karriere die US Open. Zudem standen die beiden im Finale dreier weiterer Turniere, darunter 2020 in Frankreich sowohl bei den in den Herbst verlegten French Open als auch gut einen Monat später beim Masters von Paris-Bercy. Ab der Saison ging Soares wieder mit seinem vorherigen Partner Jamie Murray zusammen an den Start.

Nach den US Open 2022 beendete er seine Karriere.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Mixed

Turniersiege

Finalteilnahmen

Resultate bei bedeutenden Turnieren

Doppel

Mixed

Weblinks

Einzelnachweise 

Davis-Cup-Spieler (Brasilien)
Olympiateilnehmer (Brasilien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Brasilianer
Geboren 1982
Mann